Copa Carlsberg puede referirse al:

 Nombre comercial de la Lunar New Year Cup entre 1986-1989 y 1993-2006.
 Nombre comercial de la Copa de la Liga de Portugal entre 2007-2010.